Синдики — многозначный термин. Может означать:

  — историческая область.
 Синдики (дим) — община в Греции.
 Синдики (картина) — картина.